Antic Testament: Leví, tercer fill del patriarca Jacob.
 Antiga Roma: Leví (cognom), cognom de la gens Valèria
 Publi Valeri Leví, cònsol el 280 aC
 Marc Valeri Leví, cònsol el 210 aC.
 Gai Valeri Leví (cònsol), cònsol el 176 aC.
 Gai Valeri Leví (pretor), pretor el 177 aC.